

Wojsko

Polskie 
 26 Pułk Artylerii Lekkiej (1921–1939)
26 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1944–1945)
26 Pułk Artylerii Pancernej (1951–)

Amerykańskie 
 26 pułk artylerii polowej (1951–)

Austro-węgierskie 
 26 Pułk Armat Polowych Austro-Węgier